Don Adams (1923–2005) – amerykański aktor komediowy
 Don Alden Adams (ur. 1925) – działacz religijny Świadków Jehowy, były prezes Towarzystwa Strażnica